Компютърна конференция () е електронна среда, способна да осигури едновременното провеждане на няколко групови дейности и дискусии.

В телекомуникациите, терминът конференция обозначава процес на общуване между група от мрежови потребители, с конкретна цел и на определена тема. В този контекст, в сферата на електронното обучение компютърната конференция (КК) разширява това понятие и позволява на отделните хора да комуникират един с друг чрез използването на компютри. Това може да бъде осъществено чрез чат, електронна поща или виртуална класна стая. Може да включва различни медии, като текст, видео, аудио или споделени виртуални пространства, където всички участници могат да пишат или рисуват (наричани най-често „бели дъски“ – ).

КК са едно от средствата за подсилване на онлайн обучението.

Основни насоки, в които KK обогатяват начина на учене 
 Предаването на информация чрез текст провокира личното мислене и има социално-уравновесителен ефект, защото всички виждат един и същ текст.
 Съществува възможност за асинхронна работа, която дава време за анализ, преценка и корекции; пазят се копия от дискусиите, върху които може да се направи ретроспективен анализ.
 Работата в групи улеснява активното учене, помага да се преодолее притеснението, помага за възприемането на информацията, а разрешените принципни конфликти в групата водят до нови прозрения и идеи.
 Обучението се осъществява чрез компютър, което насърчава активното включване на обучаемия в процеса, противно на пасивното учене от книги или лекции.
 Дава се контрол на лектора и на обучаемия, комуникацията им може да бъде проследена, записана и прегледана в по-късен момент. Възможността да се използват хипервръзки помага за структурирането на съдържанието, взаимовръзката и интегрирането на нови идеи.
 КК не е зависима от мястото, на което се провежда. Тя не е обвързана с географски ограничения, може да се използва онлайн сътрудничество с експерти и да се осигури достъп до глобални архиви и ресурси.

Вижте също 
 Асинхронна работа

Източници 
 Описание на ползите от използването на КК 
 Определение за термина КК 
 Описание на начините за провеждане на КК

Електронно обучение
Образование
Информационни технологии